Dörper bezeichnet:
 eine fiktive Person in den Dörperliedern, siehe Dörperliche Dichtung

Dörper ist der Familienname folgender Personen:
 Ralf Dörper (* 1960), deutscher Musiker